Mizuki puede referirse a:

Shigeru Mizuki, un autor de manga;
Mizuki, un personaje de la serie de manga y anime, Naruto.
Nana Mizuki es una seiyū y cantante japonesa.

Mizuki personaje del manga y anime Kamisama Hajimemashita